Hemicharilaus är ett släkte av insekter. Hemicharilaus ingår i familjen Charilaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Hemicharilaus